Thomas Moriggl (ur. 23 lutego 1981 r. w Silandro) – włoski biegacz narciarski, zawodnik klubu G.S. Fiamme Gialle.

Kariera  
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Thomas Moriggl pojawił w styczniu 2000 roku podczas Mistrzostw Świata Juniorów w Štrbskim Plesie, gdzie zajął między innymi 27. miejsce w biegu na 10 km techniką dowolną. Rok później, na Mistrzostwach Świata Juniorów w Karpaczu był szósty na dystansie 30 km stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 14 grudnia 2002 roku w Cogne, zajmując 58. miejsce w biegu na 30 km techniką klasyczną. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył jednak dopiero 14 marca 2004 roku w Pragelato od razu stając na podium. Był wtedy trzeci w biegu na 30 km stylem dowolnym. W klasyfikacji generalnej sezonu 2003/2004 zajął ostatecznie 66. miejsce. Na podium stanął także 6 marca 2005 roku w Lahti, gdzie był trzeci w biegu na 15 km stylem dowolnym. Jak dotąd najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 2010/2011, który ukończył na 35. pozycji.

Pierwszą dużą imprezą w jego karierze były Mistrzostwa Świata w Oberstdorfie w 2005 roku, gdzie zajął 36. pozycję na dystansie 50 km klasykiem. W 2010 roku wystąpił na Igrzyskach Olimpijskich w Vancouver plasując się na 24. miejscu zarówno w biegu łączonym na 30 km jak i w biegu na 15 km stylem dowolnym. Startował także na Mistrzostwach Świata w Oslo w 2011 roku, gdzie w swoim najlepszym starcie, biegu na 50 km stylem dowolnym zajął 21. miejsce.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa Świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2003/2004: 66.
 2004/2005: 43.
 2005/2006: 171.
 2007/2008: 70.
 2009/2010: 61.
 2010/2011: 35.
 2011/2012: 48.
 2012/2013: 67.
 2013/2014: 119.

Miejsca na podium w zawodach chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2013/2014

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
  

Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1981
Włoscy biegacze narciarscy
Włoscy olimpijczycy